Discographie de Gérard Lenorman#45 tours : 1968-1992
Antoine de Maximy#Engagements et polémique